Womanizer steht für:

 Frauenheld
 Womanizer (Lied), Popsong von Britney Spears (2008)
 Der Womanizer – Die Nacht der Ex-Freundinnen, US-amerikanischer Spielfilm (2009)
 Vibrator (Druckwellenvibrator) zur Stimulation der Klitoris

Siehe auch: